Мурад:

Географічні об'єкти 
 Одна з назв річки Мурат у Туреччині

Персоналії 
 Ім'я декількох султанів Османської імперії
 Мурад I— султан з 1359 по 1389 рік.
 Мурад II— султан з 1421 по 1444 і з 1446 по 1451 рік.
 Мурад III— султан з 1574 по 1595 рік.
 Мурад IV— султан з 1623 по 1640 рік.
 Мурад V — султан 1876 року.
 Ахмедов, Мурад
 Мурад Бей
 Магомедов Мурад Гаджиевич
 Гайдаров Мурад Зайрудинович
 Мурад Герай бек Тлехас
 Мурад Гулоян
 Гайдаров Мурад Зайрудинович
 Статті, що починаються зі слова Мурад

Див. також 
 Мурадян

Османська імперія